Серёдкинское сельское поселение
Середкинское сельское поселение (Боханский район)